Gerāsh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gerāsh (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Gerāsh, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar